Gland (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Gland (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Gland (Szwajcaria) – miasto w Szwajcarii